Оле́г Тимофе́евич (Алекса́ндр Татарка́нович) Хаба́лов (21 апреля 1933 — 11 мая 2013) — актёр и режиссёр цыганского театра «Ромэн». Заслуженный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
В 1958 году окончил Северо-Осетинскую студию Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.
 
Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа.

Работал актёром и режиссёром цыганского театра «Ромэн», снимался в кино.

Похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с женой.

Творчество 
Автор нескольких пьес:
 Цыган и в Африке — цыган
 Евграф Монтекристо
 Алан и Алана
 Футболист и Цыганка
 Король Бубновый
 Черный Снег
 Кузнец и Ласточка

Театральный режиссёр 

 Мужчины в воскресенье
 У дороги
 Чары
 Возвращение
 Разговор в казённом доме
 Криминальный талант
 Табор без гитары
 Цыган и в африке - цыган
 Отель Табор*****
 Любовь под шатрами
 Король Бубновый

Роли в театре 

 «Цыган» — Будулай; Председатель
 «Кармен из Трианы» — Хосе; Гарсия
 «Мужчины в воскресенье» — Шарли
 «У дороги» — Сапо
 «Вожак» — Хим Баша; Ужво
 «Разговор в казенном доме» — Чониашвили; Дежурный
 «Возвращение» — Василий Иванович; Семён
 «Кровь земли» — Ларионов
 «Мужчины в воскресенье» — Бруно, Шарли, Большой Жюль, Фредерик
 «Цвет вишни» — Монти
 «Цыган и в африке - цыган» — Атаман Арсений
 «Отель Табор*****» — Бедный Рафаэль

Роли в кинематографе 

  — Есть и такой остров — Кямран 
 1963 — Конец и начало  — эпзод 
  — Чернушка (киноальманах) — Юсиф
  — Жизнь хорошая штука, брат! — Исмаил
 1966 — Ноктюрн / Noktirne
 1966 — Почему ты молчишь? — Наджаф
  — Возмездие — офицер
 —1971 — Звезды не гаснут — Чотай 1970—1972 — Руины стреляют… — осетин  — Веришь, не веришь — Байрам 1971 — Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина — Камо  — Руслан и Людмила — печенежский хан 1972 — Земля, до востребования — Хаджи Мамсуров  — От зари до зари — Вартанов  — Табор уходит в небо — конокрад
  — Чёрная берёза — Павел
  — Гадание на ромашке (киноальманах) / Karikakramäng — цыган
 1978 — Емельян Пугачёв 
  — Цыган — Усатый
  — Пишите письма — председатель колхоза
  — Магистраль — Наджаф (в титрах не указан)
  — Каждый десятый — цыган 1984 — Медный ангел — Казарес 1984 — Очень важная персона — итальянский мафиозо  — Возвращение Будулая — Усатый 1985 — Корабль пришельцев 
  — Ягуар — врач
  — Визит к Минотавру — Николай Григорьевич Дзасохов (Кисляев), работник типографии
  — Господа артисты / Панове артисти (Украина, Россия) — цыган Яша
  — Роль — «Саддам Хуссейн»
  — Бульварный роман 
  — Линия жизни / Line of Life / Ligne de vie (Франция, Россия) — боец банды «Папы»  — На заре туманной юности — Бойдыка  — Опять надо жить — цыганский барон  — Покаянная любовь — старый цыган  — Две судьбы-3. Золотая клетка — цыган Награды и признание 
 Заслуженный артист Российской Федерации (6 июля 1994 года) — за заслуги в области искусства Народный артист Республики Северная Осетия
 медаль «Во славу Осетии» (2013)
 орден «Во славу России» (Московская городская дума, 2013).
 Заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия (22 апреля 2013 года) — за большие заслуги в области театрального искусства и кино, активную общественно-политическую деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения''.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Выпускники  режиссёрского  факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр Ромэн
Народные артисты Республики Северная Осетия — Алания
Похороненные на Ваганьковском кладбище